in Europa: Zeepostelein (Honckenya)
in o.a. Suriname: Zeepostelein (Sesuvium)